Il Norgesmesterskapet G19 2000 di calcio è stato la 48ª edizione del torneo. È iniziato il 29 aprile ed è terminato il 1º ottobre 2000. Il successo finale è andato al Molde, che ha vinto per 4-2 la finale contro il Moss, conquistando così la coppa per la sesta volta nella sua storia.

Primo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 aprile 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 aprile 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º maggio 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 maggio 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 maggio 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 maggio 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 maggio 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 maggio 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 maggio 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 maggio 2000

Secondo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 maggio 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 maggio 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 maggio 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 maggio 2000

Terzo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 giugno 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 giugno 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 giugno 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 giugno 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 giugno 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 giugno 2000

Quarto turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 agosto 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 agosto 2000

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 agosto 2000

Quinto turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 agosto 2000

Semifinali

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 settembre 2000

Finale

Formazioni

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2000
Edizioni della Norgesmesterskapet G19